O Manifesto da Água: Argumentos para um contrato mundial é um livro escrito pelo sociólogo italiano Ricardo Petrella (1941-), lançado no ano de 2001, inicialmente em nove países, além dos Estados Unidos e do Reino Unido. No Brasil, foi lançado em 2002, pela Editora Vozes, de Petrópolis/RJ.

A obra apresenta-se como fundamental para geógrafos e diversos profissionais interessados em analisar os problemas sócio-econômicos referentes à questão dos recursos hídricos em nosso planeta, além de apresentar uma proposta para a mobilização e a realização de um contrato mundial para, ao mesmo tempo, preservar a água e distribuí-la sem desigualdades.

Distribuído em quatro capítulos, o livro esclarece as causas da escassez dos recursos hídricos e serve de alerta para os riscos de sérios problemas de falta de água que possam vir a acontecer em nosso planeta, se não forem tomadas medidas urgentes.

Livros da Itália
Água